Тамбре — топоним. Может означать:

 Тамбре (река) — река в Испании.
 Тамбре — коммуна в Италии.